86. Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich – zawody o mistrzostwo Polski w skokach narciarskich, które odbyły się w dniach 18 lutego-26 grudnia 2011 roku na skoczni Skalite w Szczyrku i Malinka w Wiśle. 

Konkurs na dużej skoczni miał pierwotnie zostać rozegrany 20 lutego w Wiśle. Zawody te zostały odwołane z powodu awarii wyciągu. Ostatecznie, konkurs został przełożony na 26 grudnia.

W konkursie indywidualnym na normalnej skoczni zwyciężył Kamil Stoch, srebrny medal zdobył Tomasz Byrt, a brązowy – Rafał Śliż. Na dużym obiekcie najlepszy okazał się Stoch przed Piotrem Żyłą i Stefanem Hulą.

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni wygrał zespół TS Wisła Zakopane w składzie: Dawid Kubacki, Marcin Bachleda, Klemens Murańka i Łukasz Rutkowski. 

W mistrzostwach nie brał udziału Adam Małysz, który w lutym przygotowywał się do startu w mistrzostwach świata, zaś po sezonie 2010/2011 zakończył karierę.

Wyniki

Konkurs drużynowy na normalnej skoczni (Szczyrk, 18.02.2011) 

W konkursie wzięło udział 16 zespołów.

Konkurs indywidualny na normalnej skoczni (Szczyrk, 19.02.2011)

Konkurs indywidualny na dużej skoczni (Wisła, 26.12.2011) 

W konkursie wzięło udział 59 zawodników (łącznie z kwalifikacjami).

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich
Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich
2011 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Szczyrku
Zawody sportowe w Wiśle